Zrínyi Miklós Gimnázium középiskola Budapesten, a X. kerületben
 Zrínyi Miklós Gimnázium középiskola Zalaegerszegen
 Zrínyi Miklós Gimnázium egy Pécs központú oktatási intézmény Szigetváron lévő tagozata (teljes nevén: Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)